Preußen bezeichnet
 eine historische Landschaft, siehe Preußen (historische Landschaft)
 das Polnisch-Preußen  (1466–1772)
 das Herzogtum Preußen (1525–1701)
 den historischen Staat Preußen:
 als Monarchie (1701–1918), siehe Königreich Preußen
 dessen Provinz Ostpreußen (das „Königreich Preußen“)
 dessen Provinz Preußen
 als Freistaat Preußen (1918–1947)
 ein Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Prusy (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 einen Bahnhof der Stadt Lünen (Stadtteil Preußen, heute Horstmar)
 einen Stadtteil von Tilsit, Ostpreußen, seit 1945 Oblast Kaliningrad
 Preußen (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 im bürgerlichen Familiennamen „Prinz von Preußen“ bzw. „Prinzessin von Preußen“ die Mitglieder des preußischen Zweigs des Adelshauses Hohenzollern seit der Abschaffung der Sonderrechte und Titel des deutschen Adels
 die Angehörigen von Corps mit dem Namen Borussia, siehe Borussia (Studentenverbindung)

Preußen ist der Name folgender Schiffe:
 SMS Preußen (1873), Panzerfregatte der Kaiserlichen Marine
 Preussen (Schiff, 1885), Bereisungsschiff der Kaiserlichen Rheinstrom-Bauverwaltung
 Preussen (Schiff, 1886), Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Preußen (Schiff, 1891), Segelschiff, ab 1902 Posen, 1909 ausgebrannt
 SMS Preußen (1903), Linienschiff der Kaiserlichen Marine
 Preußen (Schiff, 1902), Fünfmastvollschiff 1902, 1910 nach Kollision auf Grund gelaufen
 Preußen (Schiff, 1909), Ostseefähre
 Preußen (Schiff, 1926), Passagierschiff im Seedienst Ostpreußen, später Minenschiff der Kriegsmarine

Preußen oder Preussen steht für:
Sportvereine
 SV Preußen Frankfurt, Sportverein in der ostbrandenburgischen kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)
 Preußen Münster, Sportverein aus Münster (Westfalen), 1963 wurde der Verein Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga
 S.C. Preußen Lengerich, Sportverein aus Lengerich (Westfalen), Fußball Viertligist 1999–2002 (damals Oberliga Westfalen)
 BFC Preussen, Berliner Sportverein, von besonderer Bedeutung war die Eishockeyabteilung
 BSC Preussen, aus dem BFC Preussen ausgegründeter Berliner Eishockeyverein und Gründungsmitglied (1994) der Deutschen Eishockey-Liga
 Preussen Krefeld, Krefelder Sportverein

Obst
 Prinz Albrecht von Preußen, eine seit 1865 bekannte Sorte des Kulturapfels
 Preußen (Himbeere), eine seit 1919 im Anbau befindliche Sorte der Himbeere

Sonstiges
 Zeche Preußen, ehemaliges Steinkohlen-Bergwerk in Lünen, Westfalen
 Bahnhof Preußen, Bahnhof im Lüner Ortsteil Horstmar
 Preussen (Ballon), Ballon, mit dem am 31. Juli 1901 ein Höhenweltrekord für Freiballonfahrten im offenen Korb aufgestellt wurde
 Preußen – Versuch einer Bilanz, Ausstellung 1981
 Preußen – Ein Prozeß in fünf Verhandlungen

Siehe auch:

 Prußen